Georg Kallis ist der Name folgender Personen:

* George Kallis (Komponist) (* 1974), zyprischer Komponist
 George Kallis (Tennisspieler) (* 1987), zyprischer Tennisspieler